Africanus (lat. „afrikanisch“) ist der Name oder Beiname folgender Personen:

 Römische Antike:
 Tiberius Claudius Africanus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Pupienus Africanus, römischer Konsul 236
 Publius Cornelius Scipio Africanus (* 235 v. Chr., † 183 v. Chr.), Feldherr und Staatsmann des Römischen Reiches
 Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus (* 185 v. Chr., † 129 v. Chr.), römischer Feldherr und Politiker
 Publius Servilius Africanus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Sextius Africanus (* wohl vor 16 n. Chr., † nach 61 n. Chr.), römischer Politiker der Nerozeit und Suffektkonsul des Jahres 59
 Sextus Caecilius Africanus († 169/175), klassischer römischer Jurist
 Sextus Iulius Africanus (* um 160/170–nach 240), antiker christlicher Historiker
 Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus (Senior), römischer Kaiser des Jahres 238
 Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus (Iunior), römischer Kaiser des Jahres 238
 Africanus (Toreut), römischer Toreut im 1. Jahrhundert

Als Triumphaltitel trugen die oströmischen Kaiser Justinian I., Justin II., Tiberios I., Maurikios, Phokas (unsicher) und Herakleios den Beinamen Africanus.

 Mittelalter und Neuzeit:
 Africanus Horton (1835–1883), afrikanischer Nationalist und Autor aus Sierra Leone
 George John Scipio Africanus (1763–1834), ehemaliger afrikanischer Sklave, der als Unternehmer bekannt wurde
 Leo Africanus (* um 1490– nach 1550), arabischer Reisender und Geograph
 Konstantin der Afrikaner (ca. 1020–1087), lat. Constantinus Africanus, Benediktiner und Mediziner